Battaglia di Damghan (1447) – combattuta nel 1447 tra i timurridi del Grande Khorasan e i timurridi di Samarcanda
 Battaglia di Damghan (1729) – combattuta nel 1729 nell'ambito delle campagne di Nadir.